Луціє Градецька і Міхаелла Крайчек були чинними чемпіонками, але Градецька вирішила того року не брати участі. Крайчек грала в парі з Кароліною Плішковою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Белінда Бенчич і Катерина Сінякова.

Бенчич і Сінякова потім вибороли титул, перемігши у фіналі пару Катерина Бондаренко і Ева Грдінова з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main draw

Prague Open, парний розряд
WTA Prague Open